Propaganda è un EP dei rapper Mecna e ElDoMino, pubblicato il 5 ottobre 2006 dalla Funk Ya Mama con distribuzione Vibrarecords.

Tracce